Відомі носії:

 Железняков Анатолій Григорович — революційний «Матрос Железняк»
 Железняков Валентин Миколайович — російський кінооператор, актор
 Железняков Володимир Васильович — радянський російський астроном і астрофізик, академік РАН
 Железняков Олександр Борисович (*1957) — російський фахівець в області створення ракетно-космічної техніки, письменник, журналіст
 Железняков Петро Пилипович — радянський військовий, Герой Радянського Союзу.

Техніка 
 «Железняков» — радянський крейсер проекту 68-К
 «Железняков» — радянський есмінець типу «Новік»
 «Железняков» — радянський монітор проекту СБ-37
 «Железняков» — бронепоїзд

Див. також 
 Железняково — колишня назва станції Ерастівка Придніпровської залізниці
 Железняк

Російські прізвища